„Евента Симрейсинг“ (Eventa Simracing) е виртуален клуб, в който членуват пилоти, водени от желанието си да се състезават в шампионати с компютърни симулации на автомобилни надпревари.

Основан е на 20 август 2004 г. Това е първият симрейсинг отбор в България. Към актива си екипът има седем титли на България и две на Беларус.

Евента е първият български отбор, участвал в световен симрейсинг шампионат по Формула 1 с Траян Сарафов през 2004 г., първият български отбор взел участие в световен симрейсинг шампионат с GT автомобили – през 2007 г. в GTR2scWC с Патрик де Вит и Себастиян Кеймел от Холандия.

Евента има най-много титли при пилотите (3) в българския симрейсинг шампионат по Формула 1 (BGF1). Успехът е на Диян Костадинов, който е почетен член на клуба.

Създаване 
В България първият симрейсинг шампионат се провежда през 2003 г. В него се състезават отбори, носещи имената на истинските екипи от Формула 1.

За Сезон 2004 предстои да бъде въведено правило, позволяващо към надпреварата да се включат всякакви тимове.

Евента се присъединява като 11 отбор в шампионата на мястото на Ероуз по време на зимната пауза между двата шампионата.

Евента съществува от края на 2003 г., а импровизираното учредително събрание на екипа е на 20 август 2004 г.

Траян Сарафов и Георги Михайлов учредяват Eventa International Simracing Club, като първите членове на отбора са Мартин Николов, Радослав Радоев, Любомир Петков и Любомир Стоянов.

Име и емблема 
Името на екипа дава тест-пилотът на Уилямс (шампиони за 2003 г. в BCC) Михаил Андреев – братовчед на Траян Сарафов.

Евента по това време е фирма, занимаваща се с организация на концерти в Германия, като неин шеф е Андрей Андреев.

Отборът няма нищо общо с фирмата, но името се запазва и е прието от учредителното събрание на тима на 20.08.2004 г. заради своята уникалност и принос към българския симулативен рейсинг.

Емблемата, с която се учредява екипа, е намерена на произволен принцип в Google.

Намерена е под името „eventa“ в сайт за графичен дизайн.

Одобрена е единодушно, защото въплъщава идеята на свободния/радостен човек с високо вдигнати ръце.

Емблемата от 2005 г. е собствена изработка на тима и продължава идеята за свободния човек.

Логото от 2011 г. е лична изработка на тима и е изцяло нова концепция, представяща отново човече с високо вдигнати ръце, което този път е обградено от лавров венец.

История

Декември 2003 – август 2004 
Евента се сформира за началото на Сезон 2004 в BCC, но единственият пилот на тима Михаил Андреев се включва само в тренировките на ГП на Малайзия и не успява да вземе участие заради проблеми с интернета.

BCC се разпада, а Евента се включва в новия шампионат FCR в средата на сезона.

В първия старт на тима Мартин Николов печели на „Силвърстоун“, а Траян Сарафов е трети. Във второто тимът записва подиум, но бива дисквалифициран. В третото за ГП на Унгария Сарафов и Николов записват двойна победа на ГП на Унгария, оставяйки третия на над 1 мин. изоставане, но и тогава резултатът е анулиран. Двамата решават да се оттеглят от шампионата.

През август двамата веднага се пренасочват към Световния шампионат по Ф1 на Sim-Challenge.com.

Играта е F1 Challenge 99 – 02, а системата за квалификация за състезание е на принципа на преквалификация – в четири поредни дни, пилотите разполагат с по 15 мин. на ден, за да запишат най-добра обиколка. В края на преквалификационния период, до състезание се допускат най-добрите 18.

Сарафов и Николов участват в 4 преквалификации, като в 2 от тях успяват да се вмъкнат в Топ 18.

Сарафов застава 15-и на решетката на Гран При на Великобритания на пистата „Силвърстоун“ и завършва 11-и. Николов не успява да се включи заради проблеми с интернета. Сарафов също се отказва заради същите причини. В шампионата по това време се състезават имена като Ернесто Де Анжели, Кристиян Нюман, Адриано Калигарич, Маркус Кононен, Адам Дод, Омар Капели, Майкъл Коен, Джон Харисън и др.

NTCC (2005 и 2006 г.) 
На 20 август 2004 г. Траян Сарафов и Георги Михайлов символично подписват Пактът на Евента, с което импровизирано се учредява тимът.

В него са заложени общите принципи, под които се подписва всеки един член, като честност, забавление, уважение на противниците, защитаване на трибагреника в световни надпревари.

Учредяват се няколко дивизии в Евента – F1, ETCC/WTCC, GTR и рали.

От тях просъществуват само F1 и ETCC/WTCC, като на 9 януари 2005 г. се създава Националния кибер пистов шампионат за туристически автомобили (NTCC), който се превръща в инициатива на Евента.

В шампионата се включват три отбора на клуба, като в края на сезона Траян Сарафов става шампион при пилотите, а Евента-S в състав Мартин Николов, Любомир Стоянов и Радослав Радоев носят отличието шампиони при отборите.

През 2006 г. пилотите на Евента са заети с лични ангажименти и единственото отличие отива при Любомир Петков, който става носител на Супертуринг купата на NTCC.

BGF1 (2004 – 2011 г.) 
Отборът губи интерес към Формула 1 надпреварите след 2004 г., но програмата на тима продължава да се поддържа от Любомир Петков. 2004 и 2005 се оказват трудни за екипа, докато не бива привлечен Диян Костадинов, който се присъединява към тима през 2006 г.

Ситуацията за отбора се преобръща, като Костадинов доминира в следващите няколко години. Печели титлите през 2007 г., през 2008 г. води в първенството, но в края на годината бива дисквалифициран, като му се анулират точки и по този начин се загубват шансовете за дублиране на успеха.

Диян обаче остава и печели титлата отново през 2009 г., като постига така желания дубъл през 2010 г. През 2011 г. се включва в много малко надпревари, като пренасочва вниманието си към състезания в световния шампионат.

Световен шампионат (2007 и 2010 г.) 
През 2007 г. Евента се включва в Световния симрейсинг шампионат с GT автомобили на Sim-Challenge.com. Траян Сарафов е админ на шампионата и привлича в Евента холандците Патрик Де Вит и Себастиян Кеймел.

Интересът и конкуренцията в шампионата са много големи, като състезанията се провеждат в две дивизии по 25 пилоти.

Де Вит записва многобройни участия в Дивизия А и успява на няколко пъти да се класира в Топ 10. Кеймел участва в Дивизия Б.

Двамата холандци се състезават под български флаг, а Евента трупа световен престиж със следващото участие на Де Вит в световния симрейсинг шампионат по Формула 1, в който завършва втори.

Диян Костадинов пробива в световния шампионат на FSR през 2010 г., когато се включва в ГП на Европа, в което завършва на 7-о място и записва важни точки за тима на Roaldo Racing. Костадинов е вторият българин след Траян Сарафов, който стига до най-високо място на международния формула симрейсинг.

Костадинов участва и в други международни турнири, заедно с Тодор Василев. Двамата се пускат във венецуелски шампионат през 2009 и 2010 г.

Връзки с други отбори 
През годината Евента изгражда силни връзки с тима на Hernj Grand Prix (по-късно преименуван на Roaldo Racing). Траян Сарафов е временно мениджър на тима, а по-късно технически директор. Чрез него в тима на Roaldo взимат участие Егор Ермакович, Зоран Арсов и Диян Костадинов.

Евента си партнира с Бобрович-Игнат Рейсинг (BIR) в обединения BIR-EventA United Team през 2005 г. в беларуския симрейсинг шампионат по Формула 1 на f1.TYT.by. Връзката е установена със съгласието на Егор Ермакович и Траян Сарафов, познати от световния шампионат на FSR през 2004 г.

В периода 2004 – 2006 г. Евента е партньор със световните шампиони за 2002 г. NetRex Racing на световния шампион при пилотите за тази година Ернесто де Анжели. Де Анжели и Сарафов са администратори на световния шампионат през 2004 и 2005 г.

В периода 2005 – 2007 г. Евента е пратньор на Mayence Racing на Доминик Бинц и Макс Дел'Орко. Двамата и Сарафов са администратори на световните ETCC и GTR шампионати през 2005, 2006 и 2007 г.

Евента си партнира успешно и с всички български тимове, взимащи участие в BGF1 и NTCC.

Пилоти 
Бивши и настоящи пилоти на Евента:

 Диян Костадинов – шампион на България в BGF1 (2007, 2009, 2010)
 Траян Сарафов – шампион на България в NTCC (2005)
 Егор Ермакович – шампион на Беларус в F1.TYT.by (2005)
 Мартин Николов
 Радослав Радоев
 Любомир Петков – Супертуринг купа на България в NTCC (2006)
 Любомир Стоянов
 Михаил Михайлов
 Иван Асов
 Добри Милев
 Въло Нешев
 Никола Димитров
 Адриян Петков
 Тодор Василев
 Иво Младенов
 Орлин Малинов
 Игнат Бобрович
 Зоран Арсов
 Хайме Бенедикт
 Джон Харисън
 Патрик де Вит
 Себастиян Кеймел

Отбори 
Отбори на Евента, участвали в следните шампионати.

Bulgarian Cyber Championship

BGF1 
Познат още като Formula Cyber Racing (FCR) през 2004 и 2005 г.

F1.TYT.by

National Touring Car Championship

F1&GTR Sim-Challenge.com World Championship

Статистика

Шампиони при пилотите

Шампиони при отборите

Почетни членове 
 Траян Сарафов
 Георги Михайлов
 Мартин Николов
 Радослав Радоев
 Любомир Стоянов
 Любомир Петков
 Егор Ермакович
 Зоран Арсов
 Джон Харисън
 Патрик де Вит
 Диян Костадинов

Предстоящи
 Тодор Василев

Външни препратки 
 Официален сайт – eventasimracing.blogspot.com

Спортни клубове в София